#0 por Movistar Plus+ (lire , littéralement Zéro) est une chaîne de télévision généraliste espagnole lancée le  pour remplacer Canal+. 

La chaîne appartient à Telefónica et est disponible sur la télévision par satellite et sur la plateforme Movistar Plus+.

Programmes

Animateurs

Notes et références

Lien externe 
 

Chaîne de télévision en Espagne
Chaîne ou station de télévision fondée en 2016